Фуркан Алдемир (, род. 9 августа 1991 года в Измире, Турция) — турецкий профессиональный баскетболист.

Биография 
Алдемир начал свою профессиональную карьеру в родном Измире в клубе ТБЛ «Каршияка».

В июле 2010 года Фуркан в составе сборной Турции принял участие в чемпионате Европы (до 20 лет). По итогам турнира он стал лучшим по подборам в среднем набирая 11.6 подбора за игру, но Турция заняла лишь 13-е место.

В июне 2011 года Алдемир подписал четырёхлетний контракт с «Галатасараем». В следующем месяце он снова принял участие чемпионате Европы (до 20 лет). Сборная Турции финишировала на шестом месте. Сам Фуркан в среднем за турнир набирал 15.9 подбора и 14.8 очков. Это лучший показатель по подборам не только на этом чемпионате, но и вообще за всю историю проведения чемпионатов Европы (до 20 лет). Также он был выбран в символическую пятёрку турнира (остальные Никола Миротич, Алессандро Джентиле, Эван Фурнье и Боян Дубльевич).

В январе 2012 года, после хорошего начала сезона, как в чемпионате Турции так и в Евролиге, Алдемир был выбран на Матч всех звёзд ТБЛ.

НБА 

28 июня 2012 года Алдемир был выбран под 53-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Лос-Анджелес Клипперс». Затем впоследствии Фуркан был обменен в «Хьюстон Рокетс» как часть сделки по переходу Ламара Одома в «Клипперс».

В 13 июля 2013 года, «Хьюстон» обменял его права в «Филадельфия Севенти Сиксерс». Алдемир подписал контракт с «Сиксерс» 15 декабря 2014 года и в тот же день дебютировал в составе своей новой команды.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на tblstat.net
 Профиль на сайте Евролиги
 Официальный сайт

Баскетболисты Турции
Игроки сборной Турции по баскетболу
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки БК «Дарюшшафака»